Андорра принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1984 года в Сараево (Югославия) в третий раз, но не завоевала ни одной медали. Страну на Играх представляли 2 горнолыжника.

Результаты соревнований

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

Ссылки 
 Andorra at the 1984 Sarajevo Winter Games 
 The Official Report of the Organising Committee of the XlVth Winter Olympic Games 1984 at Sarajevo

Страны на зимних Олимпийских играх 1984 года